Krajowa Pielgrzymka Sołtysów i Środowisk Wiejskich – najbardziej znana i najliczniejsza pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej w Licheniu. Odbywa się od pewnego czasu w ostatnią niedzielę maja. Do sanktuarium przyjeżdża średnio ok. 10 tysięcy osób. Inicjatorami pielgrzymki byli: Ireneusz Niewiarowski, ksiądz biskup Roman Andrzejewski oraz ksiądz kustosz senior Eugeniusz Makulski.

W tradycji pobożności wiejskiej zawsze duże znaczenie miały i wciąż mają sanktuaria. Taką funkcję od lat w diecezji włocławskiej pełni sanktuarium maryjne w Licheniu. Jest ono miejscem kultu, ale także ważnym centrum wielu pielgrzymek m.in. Ogólnopolskich Spotkań Trzeźwościowych czy NSZZ ,,Solidarność". Stanowiło także cel pielgrzymek i miejsce spotkań rolników i mieszkańców wsi. Działacze konińskiego stowarzyszenia sołtysów dostrzegli możliwość rozszerzenia idei tych społeczno-religijnych spotkań na środowiska wiejskie w całym kraju. Inicjatywa ta spotkała się z życzliwą reakcją biskupa Romana Andrzejewskiego, a także ówczesnego kustosza sanktuarium ks. Eugeniusza Makulskiego. Dzięki ,,Gazecie Sołeckiej" wieść o majowym święcie dotarła w 1993 roku do sołtysów i mieszkańców wsi w całym kraju. Pierwsza pielgrzymka w Licheniu w 1993 roku zgromadziła ponad 3 tysiące wiernych.

Licheń stał się miejscem, gdzie sołtysi dowiedzieli się o powstaniu Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Sołtysów Województwa Konińskiego. Dzięki temu w kraju zaczęły powstawać kolejne stowarzyszenia. W maju 1994 roku podczas kolejnej pielgrzymki utworzone organizacje zjednoczyły się w Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów.

Ważnym wydarzeniem w ruchu pielgrzymkowym była obecność w czerwcu 1999 roku w Licheniu Jana Pawła II. Spotkanie sołtysów w bazylice Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu Starym połączono wtedy z przyjazdem papieża.

Od lat pielgrzymkom towarzyszą debaty i konferencje dotyczące przyszłości wsi. Na pierwsze spotkanie z sołtysami w Licheniu przyjechał Artur Balazs, prezes Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Spotkanie to zapoczątkowało kolejne, liczne wizyty osób związanych z rozwojem wsi. Podczas kolejnych licheńskich debat z udziałem wielu liderów polskiego życia politycznego i społecznego początkowo dyskutowano o konieczności zbliżenia się do Zjednoczonej Europy, aby potem debatować na temat funduszu sołeckiego, metody odnowy wsi czy też innych instrumentów służących rozwojowi obszarów wiejskich. W rozmowach wzięli udział m.in. Roman Jagieliński - minister rolnictwa, Jacek Janiszewski - minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej, premier Jerzy Buzek czy marszałkowie województwa wielkopolskiego.

W 2009 roku w pielgrzymce uczestniczył premier Donald Tusk. Jego wizyta przyczyniła się do nagłośnienia pielgrzymki, ale również Funduszu Sołeckiego w ogólnopolskich mediach.

W 2011 roku do Lichenia przyjechał prezydent Bronisław Komorowski. W trakcie konferencji ,,Wiejska Polska", Ireneusz Niewiarowski wręczył prezydentowi deklarację podkreślającą wagę wypracowania formuły współgospodarzenia wiejską Polską.

Bibliografia 
 Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów
 Materiały Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów. 
 Ryszard Jałoszyński, Z tradycją w nowoczesność - 20 lat stowarzyszeń sołtysów  
 Piotr Gołdyn, Rzeczpospolita sołecka

Linki zewnętrzne 
 Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

Pielgrzymki
Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej Królowej Polski w Licheniu Starym